Rok Zima (ur. 7 sierpnia 1988 w Kranju) – słoweński skoczek narciarski, wcześniej kombinator norweski. Reprezentant klubu NSK Tržič Trifix.

Przebieg kariery 
W międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich zadebiutował w sezonie 2005/2006 w konkursie FIS Cup w Zakopanem, gdzie zajął 10. miejsce.

Po raz pierwszy w zawodach Pucharu Kontynentalnego wystąpił w sezonie 2007/2008 w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 53. miejsce. Pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego zdobył dwa sezony później w Titisee-Neustadt, gdzie zajął 12. lokatę. 9 stycznia 2011 w Sapporo po raz pierwszy zajął miejsce na podium tych zawodów. Zajął 3. miejsce, przegrywając ze Słoweńcem Jernejem Damjanem oraz Amerykaninem Peterem Frenette.

W sezonie 2010/2011 zdobył Puchar Kontynentalny, po trzy razy zdobywając trzecie i drugie miejsce w zawodach. Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił w 2011 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie (174,5 metra).

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010 – 41.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 54.
 sezon 2010/2011: 1.
 sezon 2011/2012: 86.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Sapporo – 9 stycznia 2011 (3. miejsce)
  Pjongczang – 12 stycznia 2011 (2. miejsce)
  Pjongczang – 13 stycznia 2011 (2. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 23 stycznia 2011 (2. miejsce)
  Iron Mountain – 12 lutego 2011 (3. miejsce)
  Zakopane – 26 lutego 2011 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008: 67.
 sezon 2010: 8.
 sezon 2011: 51.
 sezon 2012: 69.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Courchevel – 31 lipca 2010 (3. miejsce)
  Lillehammer – 12 września 2010 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy kombinatorzy norwescy
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1988
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007